Могилянка — Національний університет «Києво-Могилянська академія»
 Могилянка Дарія — українська поетеса.

 Могилянка — річка у Житомирській області України, притока Ужа (басейн Дніпра)